Příjmení Pinc nese více různých osobností:

 František Pinc (* 1944) – český a československý politik
 Marek Pinc (* 1979) – český hokejový brankář
 Miroslav Pinc (1949–2000) – český ilustrátor knih z oblasti botaniky, resp. dendrologie
 Zdeněk Pinc (* 1945) – český pedagog, filosof, publicista a chovatel exotického ptactva